Rieserferner ist die Bezeichnung zweier Gletscher in der Rieserfernergruppe in den Alpen:
 Westlicher Rieserferner
 Östlicher Rieserferner